Cratere Hall – cratere su Fobos
 Cratere Hall – cratere lunare